Alfredo Oroz (Argentina, data desconhecida - Brasil, 30 de agosto de 1993) foi um roteirista argentino radicado no Brasil.

Destacou-se no cinema brasileiro escrevendo os roteiros, entre outros de Tropclip (1985), A hora da estrela (1985), de Suzana Amaral, O grande mentecapto (1989), de Oswaldo Caldeira, Pure Juice (1990), O corpo (1991) e Lamarca (1994), de Sérgio Rezende.

Roteiristas do Brasil
Brasileiros de ascendência argentina
Mortos em 1993